Нині лише латинську графіку використовують 10 слов'янських мов: боснійська,  кашубська,  польська,  сілезька,  верхньолужицька,  нижньолужицька,  словацька,  словенська,  хорватська,  чеська. Сербська, чорногорська та білоруська мови використовують паралельно дві абетки — як латинку, так і кирилицю.

Окрім цього, історично використовували латинські абетки для української мови. Нині їх вжиток дуже обмежений й офіційно не передбачений.

Зацікавленість до російської латинки в Росії на державному рівні не вітається і зазнає всіляких утисків незважаючи на багаторічну історію її розробки та існування різноманітних проєктів.

Примітки

Див. також 
 Кириличні літери в різних абетках
 Українська латинка
 Латинізація української мови
 Гаєвиця
 Кодування та розкладки клавіатури слов'яно-латинського письма
 :de:Liste_lateinisch-basierter_Alphabete

Посилання 
 Видавництво ВНТЛ-Класика. Проект «Українська латинка. Короткий правопис» 

Латиниця
Абетка
Українська латинка